Mieczysław Kowalski (1884-1920) – oficer Wojska Polskiego, kawaler VM
 Mieczysław Kowalski (1894–1986) – generał brygady Wojska Polskiego, lekarz, szef Wojskowej Służby Zdrowia (1957–1963)
 Mieczysław Kowalski (1911–1943) – działacz komunistyczny, sekretarz okręgowy PPR w Kielcach
 Mieczysław Kowalski (1931–2015) – biolog, profesor nadzwyczajny UMCS